Hardyville bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hardyville (Kentucky)
 Hardyville (Missouri)
 Hardyville (Virginia)